Villa Imperial puede referirse a:

 Villas romanas (villae) destinadas a los emperadores romanos: 
 Laurentum.
 Villa Imperial (Pompeya)
 Villa Jovis de Tiberio, en Capri.
 Villa imperial de Nerón, en Anzio.
 Villa Adriana de Adriano, en Tívoli.
 Villa de Licinio Lúculo en Nápoles.
 Villa imperial de Diocleciano en Split.
 Villa imperial de Mediana, de Constantino, en Nis.
 Villas imperiales de Japón o "palacios de retiro imperial":
 Katsura.
 Shugakuin 
 Hakone 
 Hayama 
 Nasu 
 Suzaki 
 Daikaku-ji
 Residencia de montaña de Chengde de los emperadores de China.
 Villas imperiales de Austria
Kaiservilla, del emperador de Austria Francisco José, en Bad Ischl.
Villa Wartholz
 El apelativo con que se nombra a la ciudad boliviana de Potosí, por ser villa de fundación imperial (Carlos V, 1545).

Notas